

Geografia
 Barriera di Lanzo, o Barriera Lanzo – zona della V Circoscrizione di Torino
 Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone – comunità montana nella città metropolitana di Torino
 Lanzo d'Intelvi – vecchio nome e sede del comune italiano di Alta Valle Intelvi in provincia di Como
 Lanzo Torinese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Monastero di Lanzo – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Valli di Lanzo – valli delle Alpi Graie piemontesi

Altro
 Lanzo – variante tedesca del nome proprio di persona Lance
 Lanzo – torrente della Toscana
 Stura di Lanzo – fiume del Piemonte

Pagine correlate
Lanza
Lanzi